Anjou Izabella magyar királyné (1361/4–1304), mivel az olaszban az Erzsébet Izabella alakban szerepel, az Erzsébet változatnál is előfordul, lásd ott is,, IV. László magyar király felesége
Jagelló Izabella magyar királyné (1519–1559), I. János magyar király felesége
Chiaromontei Izabella nápolyi királyné (1424–1465), I. Ferdinánd nápolyi király első felesége
Habsburg Izabella dán királyné (1501–1526), II. Keresztély dán, norvég, svéd király felesége
Franciaországi Izabella angol királyné (1292 körül–1358), II. Edward angol király felesége

Nem tévesztendő össze
Izabella királynő (egyértelműsítő lap)

Kapcsolódó szócikkek 
Erzsébet királyné (egyértelműsítő lap)